Гаплогруппа N9b — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 N9b1
 N9b2
 N9b3
 N9b5

Распространение 
Дальний Восток России
 удэгейцы – 30,4%, ульчи – 4,3%.

Палеогенетика

Дзёмон 

 Rokutsu Shell Mound — Тиба, Япония — 2000–1500 BCE (3700 calBP).
 I13882 — 1049 Burial 1 — Ж — N9b
 I13884 — 1051 Burial 4 — Ж — N9b
 I13885 — 1061 Burial 5? — Ж — N9b

  — Фукусима, Япония.
 Sanganji_131464_B.SG — 1398–1264 calBCE (3061 ± 19 BP) — Ж — N9b
 Sanganji_131421-3_A1 — 1284–1128 BCE (2994 ± 19 BP) — М — D1a2 : N9b
 Sanganji_131421-3_A2 — 1284–1128 BCE (2994 ± 19 BP) — М — D1a2 : N9b

Примечания

Публикации 
2012
 
2016
 
2020

Ссылки 
 YFull MTree

См. также 

Гаплогруппа N9 (мтДНК)